Здесь представлен список национальных парков (рум. Parcul Național), природных парков (рум. Parcul Natural) национального значения и биосферных заповедников в соответствии с решением правительства Румынии от 4 апреля 2003 года.

Около 5,18 % территории Румынии (12,360 км²) являются национальными парками. Почти половину этой площади занимает дельта Дуная (2.43 % территории страны).

Примечания 

 
Румыния
Нац
Нац